Dmytro Czumak (ur. 1980) – ukraiński szermierz, olimpijczyk z Pekinu
 Dmytro Czumak (ur. 1990) – ukraiński sztangista, olimpijczyk z Rio de Janeiro